Џим Куријер је освојио турнир. У финалу је победио Дејвида Витона резултатом 4-6, 6-3, 6-4.

Носиоци 

  Стефан Едберг (полуфинале)
  Борис Бекер (треће коло)
  Андре Агаси (четврто коло)
  Ги Форже (четврто коло)
  Пит Сампрас (друго коло)
  Горан Иванишевић (повукао се пре почетка турнира)
  Емилио Санчез (четвртфинале)
  Андрес Гомез (друго коло)
  Бред Гилберт (друго коло)
  Мајкл Ченг (четврто коло)
  Андреј Черкасов (друго коло)
  Јакоб Хласек (треће коло)
  Џим Куријер (победник)
  Гиљермо Перез-Ролдан (друго коло)
  Михаел Штих (четврто коло)
  Александар Волков (друго коло)

<li>  Марк Росе (четвртфинале)
<li>  Хуан Агилера (треће коло)
<li>  Карел Новачек (друго коло)
<li>  Арон Крикстин (друго коло)
<li>  Серђи Бругера (четврто коло)
<li>  Дерик Ростањо (четвртфинале)
<li>  Анри Леконт (треће коло)
<li>  Ричи Ренеберг (полуфинале)
<li>  Дарен Кејхил (треће коло)
<li>  Хорст Скоф (треће коло)
<li>  Франко Давин (друго коло)
<li>  Кристијано Карати (четвртфинале)
<li>  Магнус Густафсон (треће коло)
<li>  Мартин Хаите (друго коло)
<li>  Горан Прпић (треће коло)
<li>  Патрик Макенро (четврто коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Тенис 1991.